Nova Iniciativa Croata (del seu nom en croat Nova Hrvatska Inicijativa), partit polític de Bòsnia i Hercegovina
 NHIndustries (de l'acrònim en anglès de NATO Helicopter Industries), empresa multinacional europea fabricant d'helicòpters